Nero — многофункциональный мультимедийный пакет для работы с CD и DVD дисками, звуком и видео, включающий в себя также утилиту резервного копирования, вёрстки обложек дисков, поддержку виртуальных дисков. Начиная с версии 6.6.0.13, Nero может также записывать диски форматов HD DVD и Blu-ray. Поддерживает технологии нанесения изображений LabelFlash, DiscT@2, LightScribe, LabelTag. Существуют версии для операционных систем Microsoft Windows и Linux (только программа для записи дисков, без дополнительных утилит). Доступна на 23 языках.

Состав пакета 
 Nero Burning ROM — приложение для записи и создания образов CD и DVD, доступное как в составе пакета, так и отдельно.
 Nero StartSmart — программа-оболочка для запуска нижеперечисленных приложений.
 Nero Express — Nero Burning ROM с упрощённым пользовательским интерфейсом.
 Nero BackItUp — утилита для резервного копирования данных.
 Nero CoverDesigner — редактор обложек для CD и DVD и их прожиг на диски LightScribe / Label Flash.
 Nero WaveEditor — редактор звуковых файлов.
 Nero SoundTrax — программа для создания собственных аудиодисков.
 Nero ImageDrive — приложение для работы с виртуальными компакт-дисками. Отсутствует в версии 9 и выше. Разработка приложения прекращена.
 Nero Video (ранее Nero Vision) — программа для записи видеодисков CD/DVD и видеозахвата. Начиная с 5-й версии (Nero 8) может записывать HDTV на HD-DVD/Blu-Ray
 Nero ShowTime — аудио- и видеопроигрыватель.
 Nero Recode — эта программа позволяет записывать не защищенные авторскими правами DVD-фильмы на DVD-диск или жесткий диск без потери качества. Фильмы на DVD-дисках можно записать, включая оригин. меню; можно записать основной фильм или преобразовать DVD-фильмы в Nero Digital.
 Nero PhotoSnap — эта программа позволяет редактировать избранные фотографии. Для улучшения их качества можно воспользоваться широким диапазоном параметров.
 Nero Home — это центральное приложение для доступа ко всем медиафайлам для просмотра и управления ими на телевизоре или ПК. Оно интегрирует запись ТВ, врем-перенос, воспроизведение DVD-видео и аудио и воспроизведение фото.

Варианты поставки 
Nero поставляется во множестве разных вариантов. Самые частые поставки осуществляются в виде OEM-пакетов, которые, обычно, прилагают к большинству CD- и DVD-рекордеров. Также Nero продаётся в полном варианте, называемом Premium для европейских продавцов и Ultra Edition для американских. По непонятным причинам для Северной Америки в полный пакет Nero 7 (Ultra Edition) не были включены две технологии: LabelFlash и DiscT@2. В Европейской же версии Nero 7 Premium обе они присутствуют в полном объёме. В остальных функциях они полностью идентичны.

Пробная версия программы (trial), доступная на оф. сайте, ограничивает размер записи 100 Мб.

 Варианты поставки 10-й версии пакета
Начиная с 10-й версии пакета, некоторые компоненты пакета можно покупать отдельно. Варианты сборок:
 Nero Multimedia Suite 10 — самый полный пакет, содержащий все компоненты Nero;
 Nero Vision Xtra — содержит только программы: Nero Vision Xtra, Nero MediaHub и Nero Control Center;
 Nero Burning ROM — содержит только программы: Nero BackItUp и Nero Express.

Дополнительные утилиты

Nero CD-DVD Speed — тестирование CD- или DVD-привода 
 Nero DriveSpeed — утилита для регулирования скорости вращения CD или DVD привода. Отсутствует в версии 10 и выше. Разработка приложения прекращена.
 Nero InfoTool — приложение для выдачи подробной информации о возможностях CD- или DVD-привода, также выдает информацию о системе.

Старые версии программы 
На официальном сайте можно приобрести диски с обновлением для предыдущих версий Nero по цене в $10.

История версий

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
 Русский help для Nero
 Русский FAQ по работе с программой
 Вопросы записи CD-/DVD-дисков — Архив конференции RU.CD.RECORD
 nrg2iso — GPL Linux-утилита для конвертирования NRG-образов в ISO-образы

Shareware
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для Linux
Эмуляторы оптических приводов